Името Михалич може да се отнася до:
 османското име на град Караджабей, днес Турция
 Михалич, област Варна
 Михалич, област Хасково